

Фамилия 
 Рене, Ален (1922—2014) — французский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр.
 Рене, Ашли (род. 1965) — американская порноактриса, модель, режиссёр, продюсер.
 Рене, Жан-Батист (1841—1914) — прелат Римско-католической церкви, священник Общества Иисуса, 2-й апостольский префект Аляски.
 Рене, Марвин (род. 1995) — французский легкоатлет.
 Рене, Мелани (род. 1990) — швейцарская певица, автор песен маврикийского происхождения.
 Рене, Оливье (род. 1964) — французский шахматист, гроссмейстер (1990).
 Рене, Сиара (род. 1990) — американская актриса.
 Рене, Франс-Альбер (1935—2019) — президент Сейшельских Островов в 1977—2004 годах.

Имя 
 Рене (ок. 1454—1492) — герцог Алансона и граф Перша с 1478 из династии Валуа.
 Рене́ I Анжуйский — герцог Лотарингии (1431—1453), герцог Анжуйский (1434—1475), титулярный король Неаполя, Иерусалима, граф де Гиз (1417—1425).
 Рене II Лотарингский (, 1451—1508) — граф Водемон, герцог Лотарингский (1473—1508), внук Рене I Анжуйского.
 Рене Адлер (род. 1985) — немецкий футболист-вратарь.
 Рене Алло () (1917—2013) — французский историк-традиционалист и исследователь, писатель и публицист, философ-герметик.
 Рене́ Дека́рт (, ; 1596—1650) — французский математик, философ, физик и физиолог.
 Рене Добрый (, 1409—1480) — герцог Лотарингии (1431—1453), герцог Анжуйский (1434—1475), титулярный король Неаполя, Иерусалима, император Восточной Римской империи (1435—1480), граф де Гиз (1417—1425).
 Рене Зеллвегер (; род. 1969) — американская актриса.
 Рене Клер (René Clair, наст. имя René-Lucien Chomette; 1898—1981) — французский кинорежиссёр, создатель жанра музыкального фильма, писатель, актёр.
 Родригес Мартинс, Рене, более известный просто как Рене (Renê Rodrigues Martins; род. 1992) — бразильский футболист, левый защитник.

Топоним 
 
 Рене, Ренэ — французское название города Ронсе (Бельгия)